Tolkien se referă la:
J.R.R. Tolkien - autor binecunoscut pentru Stăpânul inelelor
2675 Tolkien - asteroid numit dupa J. R. R. Tolkien
Christopher Tolkien - fiul lui J. R. R. Tolkien
Arthur Tolkien,tatal lui J. R. R. Tolkien
Edith Tolkien,sotia lui J. R. R. Tolkien
Simon Tolkien, fiul lui Christopher Tolkien
Baillie Tolkien, sotia lui C. Tolkien